Plusieurs princes de la maison de Foix se sont prénommés Gaston :
 Gaston  de Foix-Béarn († 1315), comte de Foix et vicomte de Béarn
 Gaston II de Foix-Béarn (1308 † 1343), comte de Foix et vicomte de Béarn
 Gaston III de Foix-Béarn (Gaston Fébus) (1331 † 1391), comte de Foix et vicomte de Béarn
 Gaston IV de Foix-Béarn (1425 † 1472), comte de Foix et vicomte de Béarn
 Gaston de Foix-Béarn (1362 † 1380)
 Gaston de Foix-Viane (1444 † 1470), prince de Viane
 Gaston de Foix (duc de Nemours) (1489 † 1512), comte d'Étampes et duc de Nemours
 Gaston  de Foix-Grailly (1383 † 1455), comte de Benauges, captal de Buch, branche de Candale
 Gaston II de Foix-Candale (1448 † 1500), comte de Benauges et de Candale, captal de Buch
 Gaston III de Foix-Candale († 1536), comte de Benauges et de Candale, captal de Buch

Autre Gaston de Foix :
 Germain Gaston de Foix (1511-1591), comte de Gurson, comte de Fleix, marquis de Trans.